Kasyno – miejsce legalnego uprawiania hazardu, zazwyczaj luksusowe
 Groupe Casino – francuska korporacja specjalizująca się w handlu detalicznym w wielu krajach świata
 Rueda de Casino – sposób tańczenia salsy
 Casino – album Ala Di Meoli.
 Casino – miasto w Australii

Zobacz też 
 Cassino